Патриа́рх Иоаки́м II (, в миру Иоанн Коккодис или Курсулудис, ) — патриарх Константинопольский (на престоле дважды: 1860—1863 и 1873—1878 годы).

Биография 
Родился около 1802 года в деревне Каллимасиа острова Хиос (Καλλιμασιά Χίου); доводился дядей по матери будущему Патриарху Иоакиму IV (1884—1886).

В декабре 1827 года был хиротонисан во епископа Дриинопольского, в июле 1835 года перемещён на Яннинскую кафедру, в августе 1838 года удалён на Афон, спустя 2 года снова получил Яннинскую кафедру, в апреле 1845 года перемещён в Кизик.

4 октября 1860 года избран на патриарший престол, наследовав Патриарху Кириллу VII. Созванный им Собор 24 февраля 1861 года лишил сана и приговорил к ссылке главных зачинщиков болгарского движения: митрополитов Макариопольского Илариона, Велесского Авксентия и Пловдивского Паисия.

Был первым Константинопольским патриархом, избранным пожизненно по положениям Общих уставов () (будучи геронтом, первоначально противился их претворению в жизнь, но был принуждён Синодом и Портой к их исполнению в начале 1862 года); однако, 18 августа 1863 года был вынужден отречься от престола ввиду недовольства им со стороны членов Синода.

Избран вторично 23 ноября 1873 года и занимал престол до самой смерти 5 августа 1878 года. Был похоронен в монастыре в Валукли.

Примечания

Литература 
 Соколов И. И. Константинопольская церковь въ XIX вѣкѣ. Опытъ историческаго изслѣдованія. — Т. I. — , 1904. — С. 579—592.

Ссылки 
 Ἰωακεὶμ Β´ на сайте Константинопольской Патриархии

Выпускники Халкинской богословской школы